Теллури́д сама́рия:

 Теллурид самария(II) SmTe.
 Трителлурид самария SmTe3.
 Трителлурид дисамария Sm2Te3.
 Гептателлурид тетрасамария Sm4Te7.